Fort York bezeichnet folgende Wehrbauten:

 Fort York, in Kanada
 ehemaliger Name des Fort Amsterdam (Ghana) in Ghana
 Fort York (Sierra Leone), Sklavenfort in Sierra Leone